Хартсёйкер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хартсёйкер, Тон (1933—2015) — нидерландский пианист и композитор.
 Хартсёйкер, Эрик (род. 1940) — голландский спортсмен, гребец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1964 года.